Риверхед се може односити на:

 Риверхед (Њујорк)
 Риверхед (насеље, Њујорк)